Over the Hill (1931), een film van James Leo Meehan
Over the Hill (1992), een film van George T. Miller
Over the Hill (2018), Amerikaanse film